Населені пункти в Чехії:

 Ївіна (Бероун)
 Ївіна (Млада-Болеслав)